Роджер Биго (; 1212/13 — 3/4 июля 1270) — английский аристократ, 4-й граф Норфолк с 1233 года, граф-маршал Англии с 1246 года, один из наиболее влиятельных вельмож королевства. Участвовал в войнах с Францией, в ряде дипломатических миссий. Долгое время принадлежал к аристократической оппозиции, но после начала Второй баронской войны перешёл на сторону короля; тем не менее в 1265 году был вызван в Парламент Монфора. Умер бездетным, так что его наследником стал племянник — Роджер Биго, 5-й граф Норфолк.

Биография 
Роджер Биго принадлежал к знатному английскому роду французского происхождения. Его предки с XI века владели обширными землями в Восточной Англии, а с 1140/41 года носили титул графов Норфолк. Роджер, родившийся примерно в 1212/13 году, был старшим сыном Хью Биго, 3-го графа Норфолка, и Мод Маршал; после него в семье родились Хью и Ральф. Хью-старший умер в 1225 году. Роджер унаследовал семейные владения, но в силу своего несовершеннолетия оказался под опекой дяди — Уильяма, графа Солсбери. В мае того же года юный Биго женился на сестре короля Шотландии Александра II, а годом позже, после смерти графа Уильяма, перешёл под опеку шурина. В 1233 году, достигнув совершеннолетия, Роджер получил от короля Генриха III графский титул и был посвящён в рыцари. Уже через два месяца (конец июля 1233 года) он примкнул к мятежу своего дяди Ричарда Маршала, 3-го графа Пембрука, но к 8 сентября подчинился короне и получил прощение. При этом главную резиденцию Биго, замок Фрамлингем в Саффолке, король ему вернул только в феврале 1234 года.

В молодости граф был известным турнирным бойцом; в частности, он отличился на турнире в Блайте в Ноттингемшире (февраль 1237 года). Именно травмы, полученные на этом ристалище, стали, по всеобщему мнению, причиной тяжёлой болезни, которую сэр Роджер пережил позже — в 1257 году. Биго принадлежал к ближайшему окружению короля и принимал активное участие в политических и военных делах. Он возглавлял судебную комиссию, путешествовавшую по Эссексу и Хартфордширу в 1234 году, представлял монарха на переговорах с Францией о перемирии, в 1242 году сопровождал Генриха III в Гасконь и отличился храбростью в стычке при Сенте, в 1245 и 1249 годах возглавлял посольство к папе римскому, заявившее протест против повышения церковных поборов. После смерти последнего из братьев матери, Ансельма Маршала, 6-го графа Пембрука (1246), сэр Роджер получил почётную должность лорда-маршала Англии, которую с тех пор всегда занимали графы и герцоги Норфолки. Двумя годами позже, когда умерла его мать, граф получил ещё и существенную часть обширных владений Маршалов в Англии и Ирландии. В итоге он стал одним из примерно шести наиболее богатых и влиятельных вельмож королевства, отличаясь к тому же военной доблестью и дипломатическим опытом.

В 1250-е годы отношения между Биго и короной начали портиться. Одной из причин тому стало обязательство вернуть приданое сестре короля Элеоноре, вдове Уильяма Маршала, 2-го графа Пембрука, и жене Симона де Монфора, 6-го графа Лестера, ставшее для сэра Роджера частью материнского наследства; эти деньги граф так и не выплатил. В 1254 году Биго самовольно оставил армию, воевавшую в Гаскони. Годом позже на заседании парламента произошло ожесточённое столкновение между графом и королём, и последний потребовал немедленного погашения сэром Роджером всех его многочисленных долгов, связанных как с наследством Маршалов, так и с неполным выполнением воинской повинности графством Норфолк. Этот конфликт был улажен, но позже Биго начал враждовать с единоутробными братьями Генриха III — в частности, с Эймаром де Валенсом. В 1258 году он оказался в числе баронов, потребовавших выслать из Англии всех королевских родственников-иностранцев и начать реформы. После принятия Оксфордских провизий Биго вошёл в состав комитетов из пятнадцати и двадцати четырёх баронов, сформированных для рассмотрения государственных вопросов. В 1261 году, когда король в обход провизий назначил ряд шерифов, сэр Роджер взялся за оружие. В конце того же года он был одним из трёх представителей оппозиции, которые вели переговоры с Генрихом III, а в январе 1263 года — одним из четырёх баронов, к чьим советам Генрих обязался прислушиваться.

Когда внутриполитический конфликт перерос в открытую войну, известную как Вторая баронская война (октябрь 1263), граф Норфолк занял сторону короны. Он упоминается как верный подданный Генриха III в Амьенской мизе, датированной 23 января 1264 года; при этом известно, что в период между битвами при Льюисе и Ившеме (14 мая 1264 — 4 августа 1265), когда оппозиционные бароны фактически правили страной, Биго сотрудничал с ними в Восточной Англии и был вызван в Парламент Монфора. В последующие годы он практически не упоминается в источниках. В мае 1270 года граф передал пост лорда-маршала своему племяннику Роджеру, а 3 или 4 июля того же года он умер. Его тело похоронили, по разным данным, в Тетфорде (Норфолк) или в церкви Блэкфрайерс в Лондоне.

Семья 
С 1225 года граф был женат на Изабелле Шотландской, дочери короля Шотландии Вильгельма I Льва и Ирменгарды де Бомон. В 1245 году он отослал жену, ссылаясь на кровное родство, но в 1253 году церковь отказала ему в разводе. Брак остался бездетным (либо в нём родилась только дочь Элис, так и не вышедшая замуж), поэтому наследником Биго стал его племянник, тоже Роджер.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Биго
Графы Норфолк
Графы-маршалы Англии